Kundar Rōd är ett vattendrag i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Paktika, i den östra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Kabul.

Omgivningarna runt Kundar Rōd är i huvudsak ett öppet busklandskap. Runt Kundar Rōd är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Vattendrag i Paktika (provins)